Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2012/2013 годов — 38-й чемпионат Саудовской Аравии проходил со 2 августа 2012 года.

По итогам сезона 2011/2012 годов во 2-ю лигу вылетели «Аль-Кадисия» и «Аль-Ансар», занявшие 13-е и 14-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Вахда» и «Аль-Шола».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии
 Сайт о саудовском футболе

2012/2013
Спорт в Саудовской Аравии в 2012 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2013 году
Саудовская Аравия